IPES (Обратная фотоэмиссионная спектроскопия) — метод электронной спектроскопии для анализа структуры электронных состояний поверхности твёрдого тела.
 IPES (Улучшенный предложенный стандарт шифрования) — симметричный блочный алгоритм шифрования данных, более известный как IDEA.